Zammara — род певчих цикад. Крупные цикады с яркой переливающейся изумрудно-зелёно-голубой окраской. Как и все певчие цикады, издают громкие брачные призывы. Обитают в тропических лесах Южной и Центральной Америки, особенно разнообразны вблизи экватора.

Виды 
В роде Zammara 15 видов:
 Zammara brevis (Distant, 1905) — Колумбия;
 Zammara calochroma Walker, 1858 — Колумбия;
 Zammara erna Schmidt, 1919 — Эквадор;
 Zammara eximia (Erichson, 1848) — Британская Гвиана;
 Zammara hertha Schmidt, 1919 — Эквадор, Перу;
 Zammara intricata Walker, 1850 — Пуэрто-Рико;
 Zammara lichyi Boulard & Sueur, 1996 — Венесуэла;
 Zammara luculenta Distant, 1883
 Zammara medialinea Sanborn, 2004 — Венесуэла;
 Zammara nigriplaga Walker, 1858 — Южная Америка;
 Zammara olivacea Sanborn, 2004 — Колумбия;
 Zammara smaragdina Walker, 1850 — Мексика;
 Zammara smaragdula Walker, 1858 — Южная Америка;
 Zammara strepens Amyot & Audinet Serville, 1843 — Бразилия;
 Zammara tympanum (Fabricius, 1803) — Бразилия.

Фото

Примечания

Ссылки 
 World Auchenorrhyncha Database: Genus Zammara Amyot & Serville, 1843

Певчие цикады
Насекомые Южной Америки
Насекомые Центральной Америки
Роды полужесткокрылых